Perlmutter:
 Edwin "Ed" George Perlmutter
 Saul Perlmutter

 17222 Perlmutter